Tenisowy turniej WTA Brisbane International 2011 odbył się w dniach 2 stycznia 2011 – 8 stycznia 2011 w australijskim Brisbane na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

Linki zewnętrzne 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Australii